U87 ou U-87 peut faire référence à :
 HMS Kite (U87), un sloop de la Royal Navy ;
 U87, des cellules d'une lignée cellulaire humaine cancéreuse de glioblastomes ;
 U87, un album du chanteur chinois Eason Chan ;
 , le nom de plusieurs sous-marins allemands.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres